Le cinesi – componimento di Pietro Metastasio del 1735
Le cinesi – opera lirica di Nicola Conforto del 1750 su libretto di Pietro Metastasio
 Le cinesi – opera lirica di Christoph Willibald Gluck del 1754 su libretto di Pietro Metastasio